Jongleur (joculator), middeleeuwse speelman
 Jongleren, acrobatisch voorwerpen werpen en vangen